Порта́л ( от  «ворота»):

 Портал — главный вход большого архитектурного сооружения.
 Портал (сцены) — архитектурный элемент, окаймляющий сцену и отделяющий её от зрительного зала. Во второй половине XX века этим же термином стали обозначать и колонны из концертных динамиков, стоящих по бокам сцены (например, на рок-фестивалях).
 Портал тоннеля — участок тоннеля вблизи выхода из него.
 Портал — антидепрессант на основе флуоксетина.
 Портал — металлическая несущая конструкция П-образной формы, состоящая из 2 боковых или 4 попарно соединённых между собой стоек (ног) и верхней балки или рамы; применяется при установке на постоянной высоте рабочего органа машины и других узлов; бывают неподвижными или передвигающимися по направляющим или рельсовому пути. Тем не менее, не стоит путать портал со стационарными металлоконструкциями антенных площадок, которые подпадают под это определение.
 Портальный кран — кран П-образной формы.
 Портал — разрыв в пространстве-времени, искусственного или естественного происхождения, позволяющий материи мгновенно перемещаться между двумя точками пространства или времени (т. н. «временно́й портал»). Также во многих произведениях жанра фэнтези портал представляет собой искусственно создаваемый проход, «коридор» или «окно» из одного места в другое (или даже из одного мира в другой), обычно создаваемый магом для перемещения персонажей. Часто (но не обязательно) такой портал описывается как «окно» со светящейся рамкой, встречаются также описания портала в виде зеркальной, совершенно чёрной или равномерно светящейся поверхности. В некоторых случаях портал изображается в виде «чёрной дыры».
 Веб-портал — крупный сайт, объединяющий различные сервисы.
 «Портал» — киевский конвент фантастики.

Персоналии 
 Портал, Магда (1900—1989) — перуанская поэтесса, политик, феминистка.
 Портал, Чарлз Фредерик Алджернон (1893—1971) — британский военный деятель, маршал королевских ВВС (1944).

См. также

Примечания